Un ponto est un navire antique. Ponto est aussi un nom de famille.

Personnalités 

 Erich Ponto (1884-1957), acteur allemand ;
 Jürgen Ponto (1923-1977), banquier allemand, tué par la Fraction armée rouge.

Transports 
 Ponto, ancien type de navire, de l'Antiquité romaine au Moyen Âge.